Die 1. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1977 in Malmö, Schweden statt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19770505.1.22.aspx

1977 Dameneinzel
Weltmeisterschaft 1977
Weltmeisterschaft Dameneinzel
Weltmeisterschaft 1977